BE pode ser:
 Bélgica — conforme código ISO 3166
 Berna (cantão) — conforme código ISO 3166-2:CH para as subdivisões da Suíça
 Bahia Esporte — programa de televisão extinto
 BE (álbum de Beady Eye) — álbum da banda Beady Eye

B.E. pode ser:
 Bloco de Esquerda — partido político português

Be pode ser:
 Be Incorporated — companhia informática dos Estados Unidos
 BeOS — sistema operacional criado pela Be Incorporated
 Número de Bejan — na termodinâmica e mecânica dos fluidos
 Berílio — conforme seu símbolo químico
 Be (cirílico) — letra do alfabeto cirílico
 Graus de Baumé — escala de densidade
 Be (álbum de BTS) - quinto álbum de estúdio do boy group sul-coreano BTS

be pode ser:
 Língua bielorrussa — conforme ISO 639

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de siglas